Dombart ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dombart (1832–1907), deutscher Philologe und Rektor
 Theodor Dombart (1884–1969), deutscher Architekt und Heimatforscher

Siehe auch:
 Dombert